Dicyemidae är en familj av djur. Enligt Catalogue of Life ingår Dicyemidae i fylumet rhombozoer och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Dicyemida, fylumet rhombozoer och riket djur. I familjen Dicyemidae finns 83 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dicyemidae (familj)
Dicyemidae